Геннадий Кучеренко:
 Кучеренко, Геннадий Петрович (род. 1941) — советский организатор производства, лауреат Государственной премии СССР.
 Кучеренко, Геннадий Семёнович (1932—1997) — советский и российский историк, доктор исторических наук.